Халич може да е:
 Халич, село в Словакия, Банскобистришки край
 Халич, друго изписване на Галич, град в Западна Украйна
 Халич, чешкото и словашкото име на Галиция, историческа област в днешна Украйна и Полша
 Халич, турското име на залива Златен рог в Истанбул